Alfonso Giuseppe Giovanni Roberto D'Abruzzo – attore statunitense
 Alfonso Joseph D'Abruzzo – attore statunitense
 Stephanie D'Abruzzo – attrice statunitense